Переулок 40 лет Октября:

Россия 

 Переулок 40 лет Октября — переулок в посёлке Верхнебаканском Новороссийска Краснодарского края
 Переулок 40 лет Октября — переулок в Миассе Челябинской области
 Переулок 40 лет Октября — переулок в Новокузнецке Кемеровской области

Украина 

 Переулок 40 лет Октября — прежнее название переулка Ярослава Мудрого в Мариуполе Донецкой области
 Переулок 40 лет Октября — до 2016 г. название переулка Инженера Корсакова в Херсоне
 Переулок 40 лет Октября — прежнее название переулка Максима Коваля в Шепетовке Хмельницкой области

См. также 

 Переулок Октября
 Улица 40 лет Октября
 Проспект 40 лет Октября
 Проезд 40 лет Октября
 Площадь 40 лет Октября — прежнее название площади Ивана Мозгового в Херсоне